Tricolor — algo de três cores
 Tricolor (vexilologia) — simbologia nas bandeiras de três cores
 Lista de clubes desportivos conhecidos como "Tricolor"
 Holacanthus tricolor — peixe teleósteo conhecido como "tricolor"

Ver também 
 Tricromatismo

Desambiguação